La Ligue des Champions 2016-2017 est la cinquante-septième édition de la Ligue des champions féminine de l'EHF. Sous l'égide de la Fédération européenne de handball (EHF), elle oppose les meilleurs clubs féminins de handball d'Europe.

Participants

Équipes ayant bénéficié d'une invitation

Équipes qualifiées 
Quatorze équipes sont directement qualifiées pour la phase de groupes et sont rejointes par les deux équipes ayant remporté l'un des trois Tournois de qualification:

Phase de qualification

Tournoi de qualification 1

Tournoi de qualification 2

Tournoi de qualification 3

Phase de groupes 

 Légende

Les 16 équipes qualifiées

Groupe A

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Tour principal 

 Légende

Groupe W

Groupe Z

Quarts de finale 

 

Match allers

Matchs retours

Final Four 

La Final Four a lieu dans la salle Papp László Budapest Sportaréna, à Budapest.

Demi-finales

Match pour la

Finale

Les championnes d'Europe

Statistiques et récompenses

Meilleures joueuses 
La liste des meilleures joueuses de la saison a été révélée avant le Final Four :

Par ailleurs, Nycke Groot du Győri ETO KC a été élue meilleure joueuse du Final Four.

Meilleures marqueuses 
À l'issue de la compétition, les meilleurs marqueuses sont :

Références

Articles connexes 
 Coupe EHF 2016-2017
 Coupe Challenge 2016-2017
 Ligue des champions masculine 2016-2017

Liens externes 
 Site officiel de la compétition
 Site officiel de l'EHF

Ligue des champions féminine de l'EHF
Saison 2016-2017 de handball
Handball F1